Éric Rohmer (1920-2010), réalisateur français de cinéma
  (1814-1856), philosophe et homme politique allemand
  (1891-1943), peintre allemand 
 Michel Rohmer (1948-), chimiste français
 Paul Rohmer (1876-1977), médecin français
 Richard Rohmer (né en 1924), aviateur canadien
 Sax Rohmer (1883-1959), romancier britannique
 Albert Rohmer (1913-2006), résistant et professeur de pédiatrie français
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien